est une expression anglaise qui signifie Tous les frères étaient vaillants.

 peut se référer à :

 , titre original d'un roman américain de , publié en 1919  :
 All the Brothers Were Valiant, titre original de La Force du sang, film muet américain d'Irvin Willat, sorti en 1923 ;
 All the Brothers Were Valiant, titre original de La Perle noire, film américain de Richard Thorpe, sorti en 1953.

Voir aussi 

 Across to Singapore, titre original d'un film muet américain de William Nigh, sorti en 1928, dont le titre français est Un soir à Singapour, autre adaptation du même roman